Skau ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Skau (1929–2013), norwegischer Politiker
 Laurids Skau (1817–1864), schleswigscher Landwirt und Politiker
 Peder Skau (1825–1917), schleswigscher Politiker
 Per Skau (* 1968), dänischer Dartspieler